Żółtnica – wieś w województwie zachodniopomorskim
 Żółtnica – gromada
 Żółtnica – przystanek kolejowy

 Żółtnica – rodzaj roślin z rodziny morwowatych